Watts kan som auktorsförkortning betyda:

 Chris H.S. Watts
 Corinne Watts
 William Walter Watts

Robotskapade auktorsförkortningar